Анджей Недзельський (* 1961) — польський астроном.
 Недзельський Андрій Степанович (нар. 1973) — впливовий український кримінальний авторитет.
 Бартош Недзельський (1983—2018) — польський громадський активіст і журналіст.
 Недзельський Роман Стефанович — заслужений діяч мистецтв України, генеральний директор Національного палацу мистецтв «Україна».
 Юліан Недзельський (1849—1901) — польський архітектор.
 Недзельський Юрій Леонідович — заслужений працівник транспорту України (2019).

Див. також 
 Недільський Софрон
 Недєлін Євген Якович (спражнє прізвище — Недзельський)

Примітки 

Польські прізвища
Українські прізвища